Stati Uniti d'America
 Dripping Springs – census-designated place della Contea di Gila, Arizona
 Dripping Springs – census-designated place della Contea di Delaware, Oklahoma
 Dripping Springs – città della Contea di Hays, Texas